Members Only, Vol. 3 — второй микстейп американской хип-хоп-группы Members Only, выпущенный 26 июня 2017 года на SoundCloud. Микстейп содержит много треков с участием артистов Members Only, таких как Ski Mask the Slump God, Wifisfuneral, Bass Santana, Robb Banks, Craig Xen и другие. Это был последний микстейп, выпущенный при жизни XXXTentacion, так как он был застрелен 18 июня 2018 года в Дирфилд-Бич, штат Флорида. Концовка проекта «DisDaHateSongBby: /» — это трек с микстейпа Wifisfuneral Boy Who Cried Wolf и первоначально не был выпущен с этим микстейпом.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы XXXTentacion
Абстрактный хип-хоп
Альбомы Members Only
Микстейпы 2017 года
Альбомы Ski Mask the Slump God
Альбомы Craig Xen